Madison County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Madison County (Alabama)
 Madison County (Arkansas)
 Madison County (Florida)
 Madison County (Georgia)
 Madison County (Idaho)
 Madison County (Illinois)
 Madison County (Indiana)
 Madison County (Iowa)
 Madison County (Kentucky)
 Madison Parish (Louisiana)
 Madison County (Mississippi)
 Madison County (Missouri)
 Madison County (Montana)
 Madison County (Nebraska)
 Madison County (New York)
 Madison County (North Carolina)
 Madison County (Ohio)
 Madison County (Tennessee)
 Madison County (Texas)
 Madison County (Virginia)